

Anmerkungen 
Republik China bezieht sich hier auf den Staat auf der Insel Taiwan, nicht auf das später gegründete Festland-China (die sogenannte Volksrepublik China)

zu Standort: 1. Zeile Landkreis / Stadt—2. Zeile Gemeinde

zu Vollzeitlehrkräften: 1. Zeile (Gesamt / Full Prof. / Assoc. Prof. / Ass. Prof. / Lecturer) – 2. Zeile (tw. Nationalität / Ausländer)

zu Studierende: 1. Zeile (Inländer / Ausländer)

zu Jahre: letzte Aktualisierung

zu Gründungsjahr: Gründungsjahr der Universität in Taiwan (+Gründungsjahr von Vorgängeruniversität; # Gründungsjahr von Vorgängereinrichtung; †Auflösung – siehe jeweiligen Artikel)

Allgemeine Quellen 
1 (für alle gültig): Bildungsministerium (MOE), 2012 (MOE Database)
3: Bildungsministerium, Stand vom 2012/10/15, Zugriff über NTU Faculty
4: Bildungsministerium, Stand vom 2012/10/15, Zugriff über NTU Students
 Internationale Universitätsrangliste: Shanghai Ranking 2013
6: Englischsprachige Wikipedia (sofern keine deutschsprachige WP Seite vorhanden)
7: Chinesischsprachige Wikipedia (sofern weder deutsch- noch englischsprachige WP Seite vorhanden)

Universitäten

Einzelnachweise 

!
China, Republik